Карел Вацлав Петршик (; 16 августа 1885, Нездице, Богемия, Австро-Венгрия (ныне Пльзень-юг, Пльзеньский край, Чехия) — 8 июля 1957, Прага) — чехословацкий военный деятель, бригадный генерал. Почётный гражданин Праги (2014).

Биография
До начала мировой войны служил в русской армии. Один из первых офицерских кадров будущей чехословацкой армии. Подпоручик 3-й роты Чешской дружины.

Участник Первой мировой войны. После окончания войны служил в чехословацкой армии, во время мюнхенского кризиса командовал охраной границ от Аша до Теплице. В отставку вышел 1 января 1940 года.

Во время Второй мировой войны принимал активное участие в сопротивлении, после 1948 года ненадолго находился в заключении. Скончался в 1957 году.

Награды 
 Орден Святой Анны З степени
 Орден Святого Станислава 2 и 3 степени
 Орден Святого Владимира 4 степени
 Орден Святого Георгия 4 степени
 Военный крест (Франция)
 Орден Почётного легиона
 Орден Сокола (Чехословакия)
 Чехословацкий Военный крест (1918)
 Чехословацкая медаль Победы
 Крест «За военные заслуги» (Италия)
 Чехословацкая революционная медаль
 Чехословацкий Военный крест (1939)
 29 апреля 2014 года генералу Петржику было присвоено почётное гражданство Праги.

Примечания

Ссылки 
 Karel Václav Petřík

Почётные граждане Праги
Бригадные генералы (Чехия)
Военнослужащие Чехословацких легионов
Генералы Чехословакии
Члены чехословацкого Сопротивления
Участники Первой мировой войны (Россия)
Награждённые чехословацкой медалью Победы